Osoby o tym nazwisku:
 Józef Okuniewski – polski ekonomista, polityk
 Juliusz Okuniewski – radziecki wojskowy